Le groupe B de la Coupe du monde 2018, qui se dispute en Russie du 14 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  au Kremlin à Moscou.

Le premier de ce groupe affronte le deuxième du Groupe A et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe A.

Résumé 
L'Espagne et le Portugal font office de favoris de ce groupe B. Qualifiée à la première place du groupe G en éliminatoires devant l'Italie, l'Espagne vient défendre son titre après un Euro 2016 décevant. Le Portugal, champion d'Europe et qualifié avec la première place de son groupe éliminatoire devant la Suisse, vise logiquement une qualification pour le tour suivant. L'Iran enchaîne un deuxième mondial consécutif en ayant terminé premier de son groupe aux éliminatoires de la zone Asie devant la Corée du Sud. Le Maroc participe pour la cinquième fois au tournoi après s'être qualifié à la première place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique devant la Côte d'Ivoire. En première journée, l'Iran bat le Maroc (1-0), tandis que le derby ibérique se solde sur un score généreux de 3-3 avec un triplé de Cristiano Ronaldo pour le Portugal, un doublé de Diego Costa et un but de Nacho pour l'Espagne. En deuxième journée, le Portugal s'impose difficilement contre le Maroc avec un but de Ronaldo (1-0). Dans l'autre match du groupe, l'Espagne assure le service minimum contre l'Iran (1-0). Le Maroc est éliminé au bout de deux matchs. La dernière journée voit le Portugal se faire rejoindre par l'Iran (1-1) et l'Espagne trembler avant d'arracher le match nul contre le Maroc (2-2), à chaque fois en fin de match dans le temps additionnel. Ces résultats conviennent finalement à l'Espagne et au Portugal, tous deux qualifiés.

Classement 

À égalité de points et de différence de buts, l'Espagne et le Portugal sont classés suivant le nombre de buts marqués.

journée

Maroc - Iran

Portugal - Espagne

journée

Portugal - Maroc

Iran - Espagne

journée

Iran - Portugal

Espagne - Maroc

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2018
 Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018

Coupe du monde de football 2018